|-
| (98101) 2000 RM84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98102) 2000 RZ84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98103) 2000 RX86||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98104) 2000 RK87||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98105) 2000 RK90||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98106) 2000 RK91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98107) 2000 RM91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98108) 2000 RP91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98109) 2000 RN92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98110) 2000 RR92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98111) 2000 RX93||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98112) 2000 RG94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98113) 2000 RN94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98114) 2000 RQ95||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98115) 2000 RF100||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98116) 2000 RA103||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98117) 2000 SP2||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98118) 2000 SL3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98119) 2000 SA4||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98120) 2000 SK5||||22 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (98121) 2000 SB6||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98122) 2000 SW11||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98123) 2000 SG15||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98124) 2000 SB20||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98125) 2000 SB21||||24 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (98126) 2000 SH23||||26 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 98127 Вілґусова (Vilgusova)||||24 вересня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова, Петр Правец
|-
| (98128) 2000 SS24||||26 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (98129) 2000 SD25||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98130) 2000 SD28||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98131) 2000 SX30||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98132) 2000 SD37||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98133) 2000 SL38||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98134) 2000 SM39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98135) 2000 SO40||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98136) 2000 SP40||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98137) 2000 SO41||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98138) 2000 SW42||||25 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (98139) 2000 SG53||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98140) 2000 SK54||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98141) 2000 SV57||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98142) 2000 SX59||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98143) 2000 SS60||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98144) 2000 SR61||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98145) 2000 SK64||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98146) 2000 SM64||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98147) 2000 SR64||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98148) 2000 ST64||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98149) 2000 SL65||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98150) 2000 SO66||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98151) 2000 SU66||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98152) 2000 SW66||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98153) 2000 SY68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98154) 2000 SE69||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98155) 2000 SF70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98156) 2000 SO71||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98157) 2000 SF73||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98158) 2000 ST75||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98159) 2000 SN76||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98160) 2000 SP77||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98161) 2000 SG78||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98162) 2000 SP78||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98163) 2000 SX82||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98164) 2000 SR84||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98165) 2000 SP85||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98166) 2000 ST85||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98167) 2000 SF86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98168) 2000 SV86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98169) 2000 SB87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98170) 2000 SJ87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98171) 2000 SD88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98172) 2000 SN92||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98173) 2000 SO92||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98174) 2000 SM93||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98175) 2000 SU94||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98176) 2000 SU95||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98177) 2000 SX97||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98178) 2000 SU99||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98179) 2000 SA100||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98180) 2000 SJ102||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98181) 2000 SC103||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98182) 2000 SR105||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98183) 2000 SH106||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98184) 2000 SY106||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98185) 2000 SN108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98186) 2000 SE109||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98187) 2000 SO109||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98188) 2000 SA110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98189) 2000 SN110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98190) 2000 SL112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98191) 2000 SN113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98192) 2000 SM114||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98193) 2000 SG115||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98194) 2000 SG116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98195) 2000 SX116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98196) 2000 SZ116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98197) 2000 SQ117||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98198) 2000 SJ118||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98199) 2000 SQ119||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98200) 2000 SN121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

98100